Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Stoke City FC in het seizoen 2000–2001. De club uit Stoke-on-Trent kwam voor de 93ste keer uit in het Engelse profvoetbal. Het was het zevende seizoen dat Stoke City in de Football League Second Division speelde, inmiddels de derde divisie van het Engelse profvoetbal sinds de introductie (seizoen 1992–1993) van de Premier League.

Na de zesde plaats in het voorafgaande seizoen eindigden The Potters ditmaal op de vijfde plaats in de eindrangschikking van de op twee na hoogste divisie. De club stond onder leiding van de IJslander Guðjón Þórðarson, die het voorgaande seizoen was aangetreden als vervanger van de ontslagen Gary Megson. Zijn komst was vooral het gevolg van het feit dat de club werd overgenomen door een IJslandse investeringsmaatschappij.

De club deed opnieuw lange tijd mee in de subtop en wist zich dankzij de vijfde plaats uiteindelijk te plaatsen voor de play-offs voor promotie. Daarin was Stoke echter niet opgewassen tegen Walsall. Op de 0-0 op eigen veld volgde een 4-2 nederlaag, waardoor Walsall zich plaatste voor de finale. Brynjar Gunnarsson werd aan het einde van het seizoen uitgeroepen tot Player of the Season.

Football League Second Division

Wedstrijden

Eindstand

Play-offs

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Stoke City vertegenwoordigden in de Football League Cup in het seizoen 2000/01.

Football League Trophy

Wedstrijden

2001
Stoke City